Tibulsky, gelegentlich auch Tibulski, ist der Familienname von:

Hans Tibulsky (1909–1976), deutscher Fußballspieler
Otto Tibulsky (1912–1991), deutscher Fußballspieler